Bro kan have flere betydninger, dels som fysisk objekt, dels i overført betydning, "noget, der skaber forbindelse":

 Bro – en ingeniørvidenskablig konstruktion.
 Bro (dental) – en tandlægevidenskablig konstruktion.
 Bro (sociologi) – forbindelse mellem to befolkningsgrupper.
 Brokobling – en bestemte typer elektrisk kredsløb.
 Wheatstonebro - klassisk, præcist måleinstrument, der bl.a. anvendes til at måle resistansværdier
 Bro (Brother) – En talemåde blandt Mænd til andre Mænd
 Bro bro brille er en børnesang og en sangleg
 Bro - en kommandobro på et skib
 Bro (musik) – en overgang i et musikstykke

Stednavne 
 Bro (Rise Sogn) – en bebyggelse i Rise Sogn, Ærø Kommune
 Bro (Brenderup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Brenderup Sogn, Middelfart Kommune
 Bro (Ketting Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Ketting Sogn, Sønderborg Kommune

Personer 
Flere kendte personer bærer efternavnet Bro:

Skuespillere 
 Christoffer Bro (født 1935) – skuespiller, far til Nicolas og Laura Bro.
 Laura Bro (født 1973) – dansk skuespiller.
 Nicolas Bro (født 1972) – dansk skuespiller.
 Vigga Bro (født 1937) – dansk skuespiller, søster til Christoffer Bro.

Øvrige 
 Anna Bro (født 1980) – dansk dramatiker.
 Carl Bro (1926-2006) – dansk civilingeniør, stifter af Carl Bro Gruppen.
 Jørn Bro (født 1935) – forhenværende politimester
 Bro (sanger) (født 1996) – kunstnernavn for Kevin Andreasen

Andre brotyper 
 Luftbro
 Anløbsbro- anlægssted hvor skibe m.v. kan lægge til.
 Stenbro
 Brolægning
 Brolægger

Andet 
 Om bro i betydningen "brolagt vej eller gade" eller som betegnelse for en bydel, se brokvarter, f.eks. Vesterbro.
 I USA er ordet bro slang for brother i betydningen en mandlig ven.

Referencer

Se også 
 Broerne (flertydig)